Villa Victoria, municipalité au Mexique
 Villa Victoria, villa à Cannes